Weisskirchen ou Weißkirchen (littéralement Blanche-Église) et leurs variantes peuvent désigner :

Toponymie

Weiskirchen, commune du Land de Sarre ;
 Weiskirchen, quartier de la commune de Rodgau dans le Land de Hesse ;
 Weißkirchen, quartier de la commune d'Oberursel dans le Land de Hesse.

Weißkirchen in Steiermark, commune-marché du Land de Styrie ;
 Weißkirchen an der Traun, commune du Land de Haute-Autriche.

Blanche-Église (en allemand Weißkirchen), commune du département de la Moselle ;
 Weiskirch (en allemand Weißkirchen), écart de la commune de Volmunster dans le département de la Moselle.

Bílý Kostel nad Nisou (en allemand Weißkirchen an der Neiße), commune de la région de Liberec en Bohême ;
 Hranice (en allemand Mährisch Weißkirchen), commune de la région d'Olomouc en Moravie.

Albești (en allemand Weißkirch bei Schäßburg), commune du județ de Mureș en Transylvanie ;
 Albeștii Bistriței (en allemand Weißkirch bei Bistritz), village de la commune de Galații Bistriței dans le județ de Bistrița-Năsăud en Transylvanie ;
 Viscri (en allemand Deutsch-Weißkirch), village de la commune de Bunești dans le județ de Brașov en Transylvanie.

Bela Crkva (en allemand Weißkirchen im Banat), municipalité de la province autonome de Voïvodine.

Holíč (en allemand Weißkirchen an der March), ville du district de Skalica dans la région de Trnava ;
 Medveďov (en allemand Weißkirchen bei Niedermarkt), village du district de Dunajská Streda dans la région de Trnava ;
 Biely Kostol (en allemand Weißkirchen), village du district de Trnava dans la région du même nom.

Voir aussi 
 Weissenkirchen
 Whitchurch

Homonymie de toponyme